Трящина (губа) — губа на Мурманском берегу Баренцева моря.
 Трящина (река) — река в России, протекает в Мурманской области.